Pai-kang Chien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beiyandang Shan, berg, Zhejiang, 
 Baigang Jian, bergstopp, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar